Pentti Eskola ist der Name folgender Personen:

* Pentti Eskola (Geologe) (1883–1964), finnischer Mineraloge und Geologe
 Pentti Eskola (Leichtathlet) (* 1938), finnischer Weitspringer